est un film américain réalisé par Wesley Ruggles, sorti en 1921.

Synopsis 
Comme son beau-père la persuade de donner une deuxième chance à son mari alcoolique, Lucretia Eastman l'accompagne lors d'une expédition sous le Cercle arctique. Mais il fait demi-tour par lâcheté. Un autre navire, sous le commandement de Frank Underwood, amoureux de Lucretia, arrive pour la même mission, et elle le rejoint. Pendant que revenu chez lui Eastman dénonce l'attitude de sa femme et obtient le divorce, Laetitia et Frank se retrouvent prisonniers des glaces. Après avoir parcouru le désert glacé, ils seront secourus.

Fiche technique 
 Titre original : 
 Titre anglais :  
 Réalisation : Wesley Ruggles
 Scénario : George Elwood Jenks, d'après la nouvelle  de John Fleming Wilson
 Direction artistique : Jack Holden
 Photographie : John F. Seitz
 Société de production : Metro Pictures Corporation
 Société de distribution : Metro Pictures Corporation
 Pays d’origine : 
 Langue originale : anglais
 Format : noir et blanc — 35 mm — 1,37:1 — Film muet
 Genre : drame
 Durée : 6 bobines
 Dates de sortie :  : 
 Licence : domaine public depuis le

Distribution 
 Alice Lake : Lucretia Eastman
  : Tom Eastman
 Rudolph Valentino : Frank Underwood
 Robert Alden : Fred Turner
 Charles Hill Mailes : Jim Eastman
 Rhea Haines : Ruby Lawton

Liens externes 
 
  Uncharted Seas sur Silent Era

Film américain sorti en 1921
Film américain en noir et blanc
Film dramatique américain
Film muet américain
Film réalisé par Wesley Ruggles
Film de Metro Pictures Corporation
Adaptation d'une nouvelle américaine au cinéma
Film perdu des années 1920
Film américain perdu